XX чемпионат России по волейболу среди 12 команд женской Суперлиги проходил с 20 ноября 2010 года по 15 мая 2011 года.

Чемпионат разыгрывался в два этапа. На предварительном этапе команды провели двухкруговой турнир по разъездному календарю. Команды, занявшие 1—8-е места, продолжили борьбу за медали по системе плей-офф, остальные четыре команды стали участниками турнира за право остаться в Суперлиге.

Впервые в женском чемпионате России, причём во всех лигах, применялась так называемая «итальянская» система подсчёта очков в турнирную таблицу: за победу со счётом 3:0 или 3:1 начислялось 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 — 1 очко, за поражения 1:3 или 0:3 — 0 очков, за неявку снималось 1 очко. При равенстве очков у двух или более команд первичным критерием при распределении мест являлось общее количество побед.

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей

События 
Сезон стартовал спустя шесть дней после победы сборной России на чемпионате мира в Японии. Из 14 волейболисток, завоевавших чемпионское звание, 12 представляли динамовские клубы — московский, краснодарский и казанский.

На протяжении всего регулярного чемпионата «Динамо» из Москвы и Казани боролись за первое место и в итоговой таблице две команды разделило лишь 1 очко. На стартовом отрезке бесспорным выглядело преимущество столичных волейболисток, которые подошли к первой встрече с казанскими одноклубницами, имея в активе 6 подряд побед со счётом 3:0. Выиграв в четырёх партиях у главного конкурента, «Динамо» (Москва) продолжило победное шествие вплоть до матча 14-го тура в Краснодаре, за неудачей в котором последовала отставка главного тренера Валерия Лосева и назначение Владимира Кузюткина. В свою очередь казанское «Динамо» во втором круге смогло взять у москвичек реванш, и этот успех также стал частью победной серии из 13 игр. На финише предварительного этапа московское «Динамо» могло позволить себе проиграть молодёжным составом в Хабаровске, а казанское — в Омске.

В составах обоих коллективов было по 5 победительниц чемпионата мира-2010. В Москве — Наталия Гончарова, Мария Перепёлкина, Леся Махно и пришедшие в команду в межсезонье Светлана Крючкова из «Заречья-Одинцова» и Юлия Меркулова из краснодарского «Динамо». В Казани компанию Вере Улякиной составили проводившие предыдущий сезон в клубах Турции Екатерина Гамова и Мария Борисенко, а также Татьяна Кошелева из «Заречья» и Екатерина Кабешова, ранее игравшая в Краснодаре. В обе команды были приглашены новые иностранные игроки. За московское «Динамо» стала выступать аргентинская блокирующая с итальянским паспортом Каролина Костагранде, однако при наличии у «бело-голубых» ещё двух легионеров — связующей сборной Азербайджана Оксаны Пархоменко и итальянской нападающей Симоны Джоли — существующий лимит был превышен и из-за этого Джоли заявлялась только на матчи Лиги чемпионов, а после вылета «Динамо» из евротурнира покинула расположение команды. Казанское «Динамо» продлило соглашение с нападающей сборной США Джордан Ларсон и подписало лидера сборной Таиланда Онуму Ситтирак.

Третье место по итогам регулярного чемпионата заняло краснодарское «Динамо», в котором выступали чемпионки мира Елена Константинова и Евгения Старцева, приглашённая из «Автодора-Метара». Новыми легионерами краснодарской команды стали Синтия Барбоза из США и бразильянка Ана Ферейра. В турнирной таблице динамовки намного опередили прошлогоднего чемпиона «Заречье-Одинцово», расставшееся в межсезонье с целым рядом ключевых игроков — Татьяной Кошелевой, Светланой Крючковой, Паулой Пекуэно, Ольгой Фатеевой, взяв вместо них Анну Макарову, Ксению Наумову, Маргарету Козух.

Немного отстали от подмосковных волейболисток «Уралочка» и «Омичка». Команда Николая Карполя проводила большую часть сезона без Марины Бабешиной (Шешениной), а единственным громким приобретением клуба была белорусская нападающая Оксана Ковальчук. В коллективе из Омска в межсезонье сменился главный тренер: вместо ушедшего в краснодарское «Динамо» Сергея Овчинникова работать с командой стал Виктор Ушаков, а также появились две новые иностранные нападающие — болгарка Ева Янева и кубинка Яйма Ортис, на финише первого круга перешедшая в азербайджанский «Игтисадчи».

Команды, занявшие места с 6-го по 12-е, не смогли оказать конкуренции представителям первой шестёрки, почти всегда им проигрывая — исключениями стали только домашние успехи трёх клубов в матчах с «Омичкой» и разгром, учинённый в матче 21-го тура «Самородком» второму составу московского «Динамо» (счёт 25:3 в третьей партии — рекорд Суперлиги). В споре тренируемых женщинами дебютантов сезона «Протон» Елены Соколовой оказался удачливее «Факела» Елены Целищевой, заняв дающее путёвку в плей-офф 8-е место. Ставший десятым «Автодор-Метар» отметился самой ранней отставкой главного тренера — после поражения в 6-м туре от также невыразительно стартовавшего «Заречья» Игорь Филиштинский был освобождён от занимаемой должности.

Явными аутсайдерами чемпионата оказались «Динамо-Янтарь» и «Ленинградка», причём обоим клубам в первом круге пришлось расстаться с приглашёнными летом легионерами — хорваткой Мариной Милетич и немкой Хайке Байер. После победы в 9-м туре «Ленинградка» потерпела 13 поражений подряд, установив антирекорд сезона.

Статистика

Финальный этап

Плей-офф 
Четвертьфинальные и полуфинальные серии игрались до двух побед одной из команд по системе 1—1—1, за исключением пары «Динамо» Москва — «Самородок», которая все игры провела в Москве. Финалы за 1-е и 3-е место — до трёх побед по системе 2—2—1.

Четвертьфиналы 
«Динамо-Казань» — «Протон» — 2—0

«Динамо» М — «Самородок» — 2—0

«Динамо» Кр — «Омичка» — 2—0

«Заречье-Одинцово» — «Уралочка»-НТМК — 1—2

Проиграв в четвертьфинальной серии, «Заречье-Одинцово» досрочно сложило с себя чемпионские полномочия.

Полуфиналы 
«Динамо-Казань» — «Уралочка»-НТМК — 2—0

«Динамо» М — «Динамо» Кр — 2—0

В третий раз за сезон «Уралочка» отправила в Казань второй состав — ранее лидеры команды и её главный тренер Николай Карполь также не приезжали на игры «Финала четырёх» Кубка России и встречу 21-го тура предварительного этапа. Как следствие динамовки Казани в очередной раз добились быстрой победы — соперницы находились на площадке лишь 57 минут. В ответном поединке в Нижнем Тагиле подопечные Ришата Гилязутдинова тоже были сильнее и вышли в финал — наряду с московским «Динамо», преодолевшим в двух матчах сопротивление одноклубниц из Краснодара.

Матчи за 3-е место 
«Динамо» Кр — «Уралочка»-НТМК — 3—0

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» М — 3—0

Казанское «Динамо» впервые в истории стало чемпионом России, динамовки Москвы и Краснодара во второй раз подряд завоевали соответственно серебряные и бронзовые медали чемпионата. Нападающая «Динамо-Казань» двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова признана лучшим игроком чемпионата по опросу тренеров команд Суперлиги и журналистов «Российской газеты» и награждена призом имени Людмилы Булдаковой.

Статистика

Плей-аут 
Плей-аут проводился в два круга по туровой системе на площадках команд, занявших на предварительном этапе 9-е и 10-е место, то есть в Новом Уренгое и Челябинске. Все очки, набранные в регулярном чемпионате, учитывались. По итогам матчей первого тура «Ленинградка» и «Динамо-Янтарь» потеряли шансы остаться в Суперлиге.

Итоговое положение

Команды и игроки 
После имени и фамилии волейболистки указано количество сыгранных ею матчей в ходе чемпионата (в скобках — в стартовом составе + в качестве либеро).

 «Динамо-Казань» (Казань)
 Екатерина Гамова — 28 (28), Мария Борисенко — 28 (28), Ирина Стратанович — 28 (11), Екатерина Кабешова — 28 (0+28), Регина Мороз — 27 (26), Джордан Ларсон — 26 (26), Вера Улякина — 25 (11), Ольга Хржановская — 24 (17), Ксения Пешкина — 19 (2), Татьяна Кошелева — 18 (17), Онума Ситтирак — 14 (2), Елена Пономарёва — 7, Татьяна Фукс — 3, Дарья Малыгина — 1 (1), Татьяна Куликова — 1 (1), Анна Куршина — 1 (1), Арина Елисеева — 1 (1), Татьяна Романова — 1 (1), Варвара Лебедева — 1 (0+1), Алёна Шадрина — 1, Регина Хасанова — 1, Карина Неизвестная — 1.
 Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Москва)
 Наталия Гончарова — 28 (28), Леся Махно — 28 (26), Светлана Крючкова — 28 (0+28), Каролина Костагранде — 27 (27), Юлия Меркулова — 26 (25), Мария Перепёлкина — 26 (24), Анна Матиенко — 25 (20), Любовь Ягодина — 19 (1), Оксана Пархоменко — 16 (8), Екатерина Кривец — 14 (4), Елена Година — 9 (2), Виктория Кузякина — 7, Валерия Гончарова — 4 (3), Мария Гольцова — 1 (1), Ксения Кравченко — 1 (1), Анна Калинина — 1 (1), Мария Халецкая — 1 (1), Наталья Калинина — 1 (1), Ирина Воронкова — 1 (1), Дарья Шерлыгина — 1 (0+1).
 Главные тренеры — Валерий Лосев (до 14-го тура), Владимир Кузюткин.

 «Динамо» (Краснодар)
 Евгения Старцева — 29 (29), Ольга Букреева — 29 (29), Елена Константинова — 29 (25), Анастасия Кодирова — 28 (28), Наталья Рогачёва — 28 (27), Елена Ежова — 28 (0+28), Ана Паула Ферейра — 27 (27), Татьяна Щукина — 23 (2), Синтия Барбоза — 8 (7), Дарья Талышева — 7 (0+1), Ирина Искулова — 6, Анна Лубнина — 2, Анна Лебедева — 1, Жанна Суркова — 1, Виктория Круглая — 1.
 Главный тренер — Сергей Овчинников.

 «Уралочка»-НТМК (Свердловская область)
 Виктория Чаплина (Русакова) — 29 (28), Анастасия Салина — 29 (21), Наталья Кузнецова — 27 (0+27), Страшимира Филипова — 26 (26), Оксана Ковальчук — 26 (26), Марина Марюхнич — 26 (24), Евгения Эстес — 23 (20), Александра Пасынкова — 23 (5), Светлана Чеснокова — 20 (4), Мария Белобородова — 19 (9), Марина Бабешина — 9 (8), Виктория Червова — 8 (2), Вера Серебряникова — 7 (1), Алёна Голоснова — 6 (0+6), Елена Коваленко — 5 (4), Валерия Сафонова — 3 (1), Ксения Сизова — 2 (1), Екатерина Воробьёва — 2, Екатерина Макарчук — 1, Екатерина Воронова — 1.
 Главный тренер — Николай Карполь.

 «Заречье-Одинцово» (Московская область)
 Александра Виноградова — 25 (0+25), Маргарета Козух — 24 (24), Ксения Наумова — 24 (22), Анастасия Маркова — 24 (8), Екатерина Панкова — 24 (2), Валевска Морейра ди Оливейра — 23 (23), Мария Жадан — 23 (23), Елена Лисовская — 23 (18), Анна Макарова — 21 (21), Екатерина Богачёва — 20 (9), Дарья Столярова — 18, Екатерина Романенко — 10 (0+3), Дарья Горяева — 1.
 Главный тренер — Вадим Панков.

 «Омичка» (Омск)
 Ева Янева — 24 (24), Марина Акулова — 24 (23), Ольга Житова — 24 (23), Анна-Мириам Гансонре — 24 (16), Людмила Малофеева — 23 (23), Дарья Векшина — 22 (0+22), Анастасия Орлова — 21 (13), Валерия Гончарова — 13 (12), Татьяна Белькова — 12 (1), Яйма Ортис — 9 (8), Евгения Кондрашкина — 7 (0+5), Надежда Амелина — 6, Анна Парегина — 5 (1), Евгения Кошель — 1.
 Главный тренер — Виктор Ушаков.

 «Самородок» (Хабаровск)
 Елена Маслова — 23 (23), Ольга Доронина — 22 (21), Юлиана Лякунина — 22 (17), Цветелина Заркова — 21 (14), Ольга Шукайло — 21 (13), Александра Ефремова — 21 (0+21), Ирина Заряжко — 20 (11), Алина Бутько — 19 (13), Екатерина Маргацкая — 18 (18), Светлана Бубукина — 12 (0+3), Дарья Нестеренко — 10 (1), Наталья Симоненко — 9 (1), Анна Сотникова — 8 (7), Гергана Маринова — 7, Юлия Арефьева — 7 (0+2), Жулиана Одилон — 5 (2), Екатерина Попова — 2 (1), Яна Попова — 1 (1), Анастасия Веселова — 1 (1).
 Главный тренер — Игорь Гайдабура.

 «Протон» (Саратовская область)
 Ирина Уралёва — 24 (24), Яна Щербань — 24 (24), Екатерина Громова — 24 (24), Екатерина Чернова — 24 (0+24), Ольга Фадеева — 24, Мария Брунцева — 22 (21), Дарья Ванюк — 21 (21), Елена Ирисова — 20 (20), Ирина Климанова — 19 (10), Анна Гурьянова — 10, Яна Арутюнян — 9, Анастасия Комогорова — 3, Лариса Шаманаева — 2, Татьяна Шаманаева — 2, Анна Мельникова — 2.
 Главный тренер — Елена Соколова.

 «Факел» (Новый Уренгой)
 Дарья Писаренко — 28 (28), Наталья Дианская — 28 (25), Анна Каргопольцева — 27 (0+27), Елена Гендель — 26 (23), Наталья Набокова — 26 (21), Ольга Пальчевская — 24 (15), Юлия Кутюкова — 23 (20), Ирина Бильмаер — 22 (8), Ольга Ефимова — 21 (13), Ирина Смирнова — 17 (6), Евгения Ивашова — 16 (8), Дарья Чикризова — 9 (0+7), Ирина Тарасова — 4 (2).
 Главный тренер — Елена Целищева.

 «Автодор-Метар» (Челябинск)
 Екатерина Осичкина — 28 (28), Оксана Аксёнова — 28 (27), Алиса Шекелёва — 28 (27), Евгения Кожухова — 26 (25), Олеся Шаравская — 26 (23), Маргарита Курило — 26 (1+16), Мария Самойлова — 24 (8), Татьяна Алейникова — 23 (1), Юлия Морозова (Седова) — 19 (18), Ольга Иванова — 19 (1), Елена Шпак — 19 (0+13), Екатерина Белова — 11 (8), Елена Сенникова — 7 (0+7), Ксения Щёголева — 7 (0+3), Надежда Мишина — 3 (1).
 Главные тренеры — Игорь Филиштинский (до 6-го тура), Пётр Хилько.

 «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
 Анна Иванова — 28 (26), Мария Купчинская — 28 (0+28), Юлия Цветкова (Андрушко) — 28 (25), Елена Ткачёва — 26 (24), Екатерина Удовиченко — 26 (22), Елена Созина — 26 (17), Татьяна Горшкова — 25 (5), Наталья Белоусова — 21 (2), Ксения Рощина — 19 (1+1), Эляна Мерлина — 18 (18), Татьяна Свирина — 18 (5), Юлия Ероньян — 12, Наталья Алимова — 11 (11), Екатерина Петрова — 9 (3), Хайке Байер — 7 (7), Александра Поликарпова — 3 (1), Надежда Короткая — 1 (1), Алина Звягина — 1.
 Главный тренер — Александр Кашин.

 «Динамо-Янтарь» (Москва)
 Светлана Сурцева (Акулова) — 28 (25), Ирина Сухова — 25 (25), Екатерина Орлова — 25 (22), Наталья Назарова — 22 (19), Надежда Сак — 22 (18), Анастасия Коновалова — 22 (14), Анна Ларина — 22 (0+21), Дарья Белокоровкина — 21 (4), Ольга Рыжова — 20 (6), Нелли Алишева — 16 (13), Морган Бэк — 15 (10), Биляна Симанич — 14 (7), Ксения Домниди — 12 (0+10), Марина Милетич — 8 (4).
 Главный тренер — Сергей Алексеев.

Всего в составе 12 команд суперлиги в чемпионате приняло участие 198 волейболисток. Валерия Гончарова выступала за московское «Динамо» (до 11-го тура) и за «Омичку». Больше всего игроков задействовала «Динамо-Казань» (22), наименьшим количеством обошёлся «Факел» (13).

22 волейболистки участвовали во всех матчах, проведённых своими командами. Из них 8 неизменно выходили на игру в стартовых составах, а ещё трое — только в качестве либеро. 27 волейболисток сыграли лишь в одной встрече.

11 из 12 команд воспользовались правом заявки иностранных игроков. Всего в чемпионате в составе своих команд приняли участие 23 легионерки, представлявшие 12 государств: США (Джордан Ларсон, Синтия Барбоза, Морган Бэк), Белоруссию (Оксана Ковальчук, Елена Гендель, Оксана Аксёнова, Ольга Пальчевская), Болгарию (Страшимира Филипова, Ева Янева, Цветелина Заркова, Гергана Маринова), Бразилию (Ана Паула Ферейра, Валевска, Жулиана Одилон), Германию (Маргарета Козух, Хайке Байер), Таиланд (Онума Ситтирак), Италию (Каролина Костагранде), Азербайджан (Оксана Пархоменко), Кубу (Яйма Ортис), Словакию (Алиса Шекелёва), Сербию (Биляна Симанич) и Хорватию (Марина Милетич). По три иностранные волейболистки выступали за «Самородок» и «Динамо-Янтарь» (в этих командах по ходу сезона произошла перезаявка легионеров), по две — за «Динамо-Казань», московское и краснодарское «Динамо», «Уралочку»-НТМК, «Заречье-Одинцово», «Омичку», «Факел», «Автодор-Метар», одна — за «Ленинградку». Без привлечения иностранок обошёлся «Протон».

Итоги высшей и первой лиг

Высшая лига «А» 
Дюжина команд высшей лиги «А», не разделённой в отличие от прошлых сезонов на две группы, провели четырёхкруговой турнир спаренными матчами по разъездному календарю. Две сильнейшие команды — «Северсталь» и «Тюмень»-ТюмГУ — выиграли путёвки в Суперлигу, два аутсайдера — «Луч» и «Воронеж» — выбыли в высшую лигу «Б».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б»

Первая лига

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Новости, статистика, результаты матчей

2010 год в волейболе
2011 год в волейболе